Матилда (Mathilde, Matilda) може да се отнася за:

 Света Матилда Вестфалска († 968), германска кралица
 Матилда Френска († 992), кралица на Франция
 Матилда Саксонска († 1009), графиня на Фландрия
 Матилда (Лотарингия) († 1025), дъщеря на император Ото II
 Матилда Швабска († 1032), херцогиня на Каринтия и Горна Лотарингия
 Матилда Фризска († 1044), кралица на Франция (1034–1044)
 Матилда от Швабия († 1060), съпруга на Рудолф фон Райнфелден
 Матилда Фландърска († 1083), кралица на Франция
 Матилда Тосканска († 1115), маркграфиня на Каноса
 Матилда Булонска († 1152), кралица на Англия
 Матилда Плантагенет († 1189), 2. съпруга на Хайнрих Лъв
 Матилда Савойска († 1157), кралица на Португалия
 Матилда Булонска († 1210), съпруга на Хайнрих I, херцог на Брабант
 Матилда Хабсбургска († 1304), регент на Бавария
 Матилда († 1167), съпруга на император Хайнрих V
 Матилда дьо Вианден (ок. 1216), съпруга на сремския дук Йоан Ангел
 Матилда I, британски пехотен танк